Безбородово — название населённых пунктов.

Россия 
 Безбородово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Безбородово — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Безбородово — деревня в Конаковском районе Тверской области.